Андон (Антоний) Стоев Жостов или Джостов е български възрожденски духовник и просветен деец.

Биография 
Жостов е роден в 1842 година в неврокопското село Гайтаниново. Завършва училище в Солун и става учител в Гайтаниново, а по-късно свещеник. Участва в борбата за самостоятелна българска църква и е сред организаторите на Народния събор в Гайтаниново в 1869 година за отхвърляне на върховенството на Цариградската патриаршия. През 1869 – 1870 година учи в родното си село при изтъкнатия педагог Захари Бояджиев, където усвоява преподаването на български и турски език. Подпомага активно дейността на учителско дружество „Просвещение“ в Неврокоп. Преследван е от властите и два пъти е осъждан на смърт.

След Руско-турската война семейство Жостови се установява в освободената част от България. Тук продължава да развива активна просветна дейност и е сред основателите на софийската църква „Свети Николай Софийски“. След Съединението отговаря за училищното и църковното дело в Сярско и подпомага Неврокопската българска община.

Тримата му синове Константин Жостов, Димитър Жостов и Спас Жостов са видни офицери от Българската армия.

Родословие

Външни препратки 
 "По съграждението нова църква в градската част „Юч-Бунар“ у столица София", публикувано във в. „Мир“, брой 257, София, 1896 година

Бележки 

Български духовници от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Родени в Гайтаниново
Починали в София